Lake Clearwater ist der Name folgender geographischer Orte:

 Lake Clearwater (See), See in der Region Canterbury in Neuseeland
 Lake Clearwater (Ort), Ort an dem gleichnamigen See in Neuseeland

Siehe auch:
 Clearwater Lake